Хамзат Алиевич Аушев () — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, призёр чемпионата мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, победитель кубка Европы по ММА, мастер спорта России по вольной борьбе.

Статистика боёв

|-
|Поражение
|align=center|13-6
| Анатолий Бойко
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|6 марта 2022
|align=center|1
|align=center|3:35
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Самвел Варданян
|Сабмишном (ключ на руку)
|ACA 110: Багов - Абдулаев
|5 сентября 2020
|align=center|2
|align=center|2:25
|Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Артём Резников
|Сабмишном (удушение север-юг)
|ACA 105: Шахбулатов - Жубилеу
|6 марта 2020
|align=center|1
|align=center|2:40
|Алмата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Егор Голубцов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 93 St. Petersburg
|16 марта 2019
|align=center|1
|align=center|1:38
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Хорхе Родригес
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 95 Battle in the Mountains 7
|21 июля 2018
|align=center|1
|align=center|3:02
|Таргим, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Маурисио Реис
|Раздельное решение
|ACB 69 Young Eagles 22
|9 сентября 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Алмата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Юрий Ивлев
|Сабмишном (обратное удушение треугольником)
|ACB 44 Young Eagles 12
|3 сентября 2016
|align=center|3
|align=center|1:01
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Руслан Поднебеснов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Global Road to M-1: Battle in Nazran 4
|17 августа 2016
|align=center|1
|align=center|0:49
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Магомед Джабаров
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 34 - Young Eagles 7
|29 апреля 2016
|align=center|1
|align=center|3:18
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Иван Привалов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ACB 23 - Young Eagles 2
|10 октября 2015
|align=center|1
|align=center|0:39
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
| Хавьер Фуентес
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 58 - Battle in the Mountains 4
|6 июня 2015
|align=center|1
|align=center|0:26
|Таргим, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Иван Черных
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|OC - Oplot Challenge 106
|27 декабря 2014
|align=center|1
|align=center|1:11
|Пересвет, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Нукри Мосия
|Техническим нокаутом (удары)
|OC - Oplot Challenge 84
|19 октября 2013
|align=center|2
|align=center|1:14
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|3-3
| Алексей Ганненко
|Сабмишном (рычаг локтя)
|OC - Oplot Challenge 39
|2 марта 2013
|align=center|1
|align=center|1:27
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|2-3
| Сергей Чурилов
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Battle in the Caucasus
|22 октября 2011
|align=center|1
|align=center|4:42
|Хасавюрт, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-2
| Курманбек Адив
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC Grand Prix Global - Russia I
|1 октября 2011
|align=center|1
|align=center|0:30
|Волгоград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-2
| Багаутдин Шарапутдинов
|Единогласное решение
|ProFC Grand Prix Global - Russia I
|1 октября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Хамиз Мамедов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC - Union Nation Cup 9
|22 октября 2010 
|align=center|1
|align=center|2:46
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Евгений Слонский
|Единогласное решение
|ProFC - Fight Night 2
|30 января 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Чалтырь, Россия
|
|}

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы России по боевому самбо